

Geografia 
 Normann – ex villaggio minerario nel comune di Gonnesa, in Sardegna

Persone 
 Axel Otto Normann – giornalista e direttore teatrale norvegese
 Mathias Normann – calciatore norvegese
 Rikke Normann – cantante norvegese
 Runar Normann – calciatore norvegese